Ànec cullerot, una espècie d'ànec
 Culler, una mena de cullera grossa
 Cullerot, nom que es dona al capgròs a Tortosa, Fraga i València